Arlecchino è una maschera della Commedia dell'Arte.

Il termine può inoltre riferirsi a:

Arte 
Arlecchino è il titolo di diversi dipinti di Pablo Picasso:
 Arlecchino
 Arlecchino - Ritratto di Jacinto Salvado
 Arlecchino musicista
 Arlecchino pensoso

Musica 
 Arlecchino – opera di Ferruccio Busoni del 1916
 Arlecchino – album di Mango del 1979
 Arlecchino – casa discografica

Altro 
 Arlecchino – nome dell'elettrotreno ETR 250
 sindrome di Arlecchino ovvero ittiosi – disordine genetico